

Озерний — село, Червенський район, Мінська область

Озерний — штат у центрі країни

Озерний — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Озерний — селище, Єравнинський район, Бурятія
 Озерний — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Озерний — селище, Кілемарський район, Марій Ел
 Озерний — селище, Павловський район, Алтайський край
 Озерний — селище, Саранський міський округ, Мордовія
 Озерний — село, Учалинський район, Башкортостан
 Озерний — село, Юр'єв-Польський район, Владимирська область

Озерний — залізничний роз'їзд Київської дирекції Південно-Західної залізниці

 Озерний Михайло Іванович — український художник, лауреат Шевченківської премії
 Озерний Марко Остапович — колгоспник-стахановець

Див. також 
 Юж-Озерний